Джурджу — многозначный термин.

Фамилия 
 Джурджу, Габриэл (род. 1982) — румынский футболист.
 Джурджу, Лариса Роксана (более известная как «Roxen»; род. 2000) — румынская певица. Участница конкурса Евровидение-2020.

Топоним 
 Джурджу (город) — город в Румынии, столица жудеца Джурджу. 
 Джурджу (жудец) — румынский жудец в регионе Валахия.